Ма́йя Э́нджелоу (, настоящее имя Маргарит Энн Джонсон, ; , Сент-Луис, США — , Уинстон-Сейлем, США) — американская писательница и поэтесса. Её перу принадлежит семь автобиографий, пять книг очерков, несколько сборников стихов. Её имя значится в числе авторов целого ряда пьес, кинофильмов и телевизионных шоу, выходивших в свет на протяжении более пятидесяти лет. Майя Энджелоу — обладательница множества наград и более тридцати почётных докторских степеней. Книга , хроника её жизни до 16 лет, принесла ей всемирную известность.

Майя Энджелоу принимала активное участие в движении за гражданские права. Ей довелось работать с Мартином Лютером Кингом и Малкольмом Иксом. В 1993 году на инаугурации президента Билла Клинтона она прочитала своё стихотворение .

Её работы широко используются в школах и университетах по всему миру. В книгах Энджелоу в центре внимания такие темы, как расизм, личность, семья и путешествия.

Ранние годы 
Маргарит Энн Джонсон родилась  в Сент-Луисе. Её отец был диетологом, а мать медсестрой. Когда Маргарит было три года, её родители развелись. Отец отправил Маргарит и её четверых братьев к своей бабушке по отцовской линии, Энни Хендерсон.

Четыре года спустя отец привёз детей обратно к матери в Сент-Луис. В возрасте восьми лет Маргарит подверглась сексуальному насилию со стороны друга её матери, Фримана. Она призналась в этом своему брату, который в свою очередь рассказал об этом всей семье. Фриман был признан виновным, но был заключён в тюрьму на один день. Через четыре дня после освобождения он был убит, вероятно, дядей Маргарит. После смерти Фримана Маргарит молчала в течение почти пяти лет, так как считала, что её голос убил человека. По мнению её коллеги Марсии Энн Гиллеспи, которая написала биографию Энджелоу, именно в этот период молчания в ней зародилась любовь к книгам и литературе, а также умение слушать и наблюдать за окружающим её миром.

После убийства Фримана Энджелоу и её брат вновь были отправлены к бабушке. Учитель и друг семьи Берта Флорс помогала ей говорить. Флорс познакомила её с произведениями таких писателей, как Чарльз Диккенс, Уильям Шекспир, Эдгар По,  и . Когда Энджелоу было 14 лет, они с братом переехали к матери, которая уже жила в Окленде (Калифорния). Энджелоу работала проводником трамвая в Сан-Франциско, а через три недели после окончания школы, в возрасте 17 лет, она родила сына Клайда, который также стал поэтом.

Во второй автобиографии Энджелоу «Соберитесь во имя мое» (, 1974) она рассказывает о своей жизни в возрасте от 17 до 19 лет. В этой автобиографии она повествует о жизни матери-одиночки, которой пришлось работать сутенёром, поваром в ресторане и проституткой.

Личная жизнь 
Энджелоу была замужем дважды. В 1951 году её супругом стал Томас Ангелос, грек, бывший матрос, работавший электриком. Мать не одобрила межрасовый брак. Во время замужества вместе с супругом и сыном Энджелоу переехала в Нью-Йорк, чтобы заниматься современным танцем в команде с Алвин Эйли. Позднее семья снова возвращается в Сан-Франциско.

Брак с Ангелосом распался в 1954 году и Маргарита Джонсон примерно в этот период взяла псевдоним, используя фамилию бывшего супруга и своё прозвище.

В 1959 Энджелоу опять переезжает в Нью-Йорк, под влиянием писателя Джона Оливера Килленса и присоединяется к Гильдии писателей Гарлема. В 1961 у неё начались отношения с южноафриканским активистом и юристом Vusumzi Make, они проживали вместе в Каире.

В 1973 году Энджелоу снова выходит замуж, за Поля дю Фо, валлийского плотника, экс-супруга английской писательницы-феминистки Жермен Грир.

Энджелоу умерла утром 28 мая 2014 года в возрасте 86 лет. Её нашла медсестра.

Награды и премии 
 1970 — награда Йельского университета, Chubb Fellowship.
 1971 — премия Коретты Скотт Кинг афроамериканским авторам книг для детей и молодёжи.
 1972 — номинация на Пулитцеровскую премию за книгу «Дай мне глотнуть прохладной воды, прежде, чем я помру».
 1973 — номинация на премию «Тони» за роль в бродвейской постановке Look away.
 1976 — ежегодная премия «Женщина года» в Ladies' Home Journal
 1983 — вошла в топ-100 самых влиятельных женщин по версии журнала Ladies' Home Journal
 1983 — награда «Матрица» Нью-йоркской ассоциации женщин в области коммуникаций.
 1986 — в рамках программы Фулбрайта Энджелоу получила награду за вклад в повышение взаимопонимания между людьми США и народами других стран.
 1987 — высшая награда Северной Каролины по литературе.
 1990 — Golden Plate, премия Американской академии достижений.
 1990 — Премия Национальной коалиции 100 чёрных женщин.
 1991 — Премия Лэнгстона Хьюза, вручается афроамериканским писателям за исследование своего культурного наследия.
 1992 — Премия Горацио Элжера выдающимся американцам, преодолевшим невзгоды и внесшим значительный вклад в своей области.
 1992 — Премия Crystal Award, организации Женщины в кино.
 1993 — Премия «Иннаугурационный поэт» за стихотворение «На пульсе утра», прочитанное на первой инаугурации Билла Клинтона.
 1993 — «Арканзасский чёрный зал славы» — для уроженцев Арканзаса, являющихся образцом для подражания молодёжи.

Литературная деятельность

Библиография 
 Поэтому птица вневоле поёт (I Know Why the Caged Bird Sings, 1969)
 Дай мне глотнуть прохладной воды, прежде чем я помру (Just Give Me a Cool Drink of Water 'fore I Die, 1971)
 Соберитесь во имя мое (Gether Together in My Name, 1974)
 Поем, танцуем, веселимся, как на Рождество (Singin and Swingin' and Letting Merry Like Christmas, 1976)
 Молись, чтобы мои крылья не отказали (Oh Pray My Wings Are Gonna Fit Me Well) (1975)
 И все-таки я поднимусь (And Still I Rise) (1978)
 Сердце женщины (The Heart of a Woman)
 Шейкер, почему ты не поешь? (Shaker, Why Don’t You Sing?, 1983).
 Всем детям Божьим требуются походные башмаки (All God’s Children Need Traveling Shoes, 1986)
 Теперь я отправилась бы в путешествие налегке (Wouldn’t Take Nothing for My Journey Now)
 Вот Шеба поет песню (Now Sheba Sings the Song, 1987)
 Жизнь меня не страшит (Life Doesn’t Frighten Me, 1993)
 Душа оглядывается в удивлении (Soul Looks Back in Wonder, 1994)
 Мой расписной дом, мои друзья-цыплята и я (My Painted House, My Friendly Chicken and Me, 1994).
 Мама, я и мама (Mom & Me & Mom, 2013)

Издания книг на русском языке 

 Майя Анджелу. Поэтому птица в неволе поет / Перевод с английского Александры Глебовской. — М.: Popcorn Books, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-6044959-0-2.

Память
В 2021 году память Майи Энджелоу и ряда других женщин, отметившихся борьбой за гражданские права, участием в политике, гуманитарной сфере и науке, была увековечена размещением их портретов на четверти доллара.

Литература 
 Лаврухин А. В. Мир и мечты Майи Анджелоу [Angelou M. I shall not be moved. Poems. N.Y.: Bantam Books, 1991. 50p.; Conversations with Maya Angelou /Ed. by J.M.Elliot. Jackson: Univ. Press of Mississippi, 1992. 246p.] // Диапазон. Вестник иностранной литературы. — 1995. — № 2. — С.52-56.

Примечания

Ссылки 
 Анжелу, Майя // Энциклопедия Кругосвет
 Майя Анжелу на persons-info.com

Поэтессы США
Английские писатели
Английские поэты
Лауреаты премии «Грэмми»
Выпускники Университета Олд Доминион
Преподаватели Университета Уэйк-Форест
Национальный зал славы женщин
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Почётные доктора Университета штата Мичиган
Почётные доктора Миннесотского университета
Почётные доктора Колледжа Смит